Andy Mulligan ist der Name folgender Personen:

* Andy Mulligan (Rugbyspieler) (Andrew Armstrong Mulligan; 1936–2001), irischer Rugbyspieler
 Andy Mulligan (Schauspieler), Schauspieler 
 Andy Mulligan (Autor) (Andrew Mulligan), britischer Autor